Espoir (Naděje) je název několika fotbalových klubů ve frankofonní Africe.
 Espoir FC (Benin) – fotbalový klub ze Savalou
 Espoir FC (Niger) – fotbalový klub ze Zinder
 Espoir FC (Rwanda) – fotbalový klub z Cyangugu